Sven Brandel kan syfta på:

* Sven Brandel (1886–1931), svensk arkitekt
 Sven Brandel (1898–1964), svensk pianist
 Sven Adolf Brandel (1851–1918), svensk skolman